Eithun ist der Familienname folgender Personen:

 Bård G. Eithun (* 1974), norwegischer Schlagzeuger
 Geir Eithun (* 1979), norwegischer Beachvolleyballspieler